Николя Лефевр (1615—1669) — французский  и алхимик, автор «Курса химии» (, 1660). Родился в Седане. Впервые обосновал идею научности химии, разделив её на философский и фармакологический (ятрохимический) уровень. Задачe философской (теоретической) химии он усматривал в изучении превращения веществ («трансмутации элементов»). После 1660 года эмигрировал в Англию, где стал членом Лондонского королевского общества. Лефевр разработал первый способ промышленного получения серной кислоты. Также в его трудах содержится подробное описание получения никотина.

Примечания

Литература 
 Шухардин С. В., Ламан Н. К., Федоров А. С. Техника в её историческом развитии — Москва: 'Наука', 1979

История химии
Алхимики Англии
Первоначальные члены Лондонского королевского общества